De windstreek Noordoost (NO)
 Noordoostelijke Woudgebieden
 Regio Noordoost (Brazilië)

Zie ook
 Noordoost (doorverwijspagina)
 Nordeste (doorverwijspagina)
 Nord-Est (doorverwijspagina)